„Сцена с индианско скалпиране“ () е американски късометражен драматичен ням филм. Заснет е от режисьора Алфред Кларк през 1895 година в лабораториите на Томас Едисън в Ню Джърси. Кадри от филма не са достигнали до наши дни и той се смята за изгубен.

Външни препратки

Източници 

Американски драми
Американски филми от 1895 година